

Patronyme 

Copé est un patronyme.

Les patronymes , , , Coppe et  sont généralement des aphérèses de Jacob, mais parfois aussi du nom de famille germanique Coppo.

Le patronyme existe avec un suffixe génitif néerlandais -s :  ou Coops.

Les variantes néerlandaises s'écrivent généralement avec K- :  Kop, , Koppe et Kops. 

À rapprocher du patronyme français , qui est une transformation du patronyme roumain Copelovici.

Jean-François Copé (né en 1964), homme politique français ;
Roland Copé (né en 1930), médecin et acteur français, père du précédent.

Patronyme français